Horan. kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Fedorowitsch Horaninow
 Paul Paulus Fedorowitsch Horaninow

Robotskapade auktorsförkortningar